Натуральне число 1106
 1106 рік до нашої ери
 1106 рік нашої ери